Сокращение «НКС» (кириллицей) может означать:

Научно-консультативный совет(НКС) - создается из числа ученых и иных специалистов в области права.Основной функцией НКС является обеспечение деятельности Конституционного Суда, путем привлечения квалифицированных специалистов-правоведов

 Народный комиссариат связи СССР — центральный орган государственного управления СССР, в 1932—1946 годах ведавший вопросами организации и деятельности различных видов связи.
 «Национальные кабельные сети» — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги.
Национальный комитет славистов России